3001 steht für:
 3001 – Die letzte Odyssee , Science-Fiction-Roman (1997) von Arthur C. Clarke
 3001 – Die Zeit der Affen, Science-Fiction-Film (1997), Zusammenschnitt der japanischen Fernsehserie Saru no Gundan
 3001 Kino, Programmkino, Hamburg